Le classement du championnat de France de football toutes saisons confondues est un classement classant l'ensemble des clubs de l'histoire du championnat de France de football.

Classement général (depuis 1932) 
Ce classement cumule les statistiques de chaque équipe ayant joué dans le championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à la 27 journée de la Ligue 1 2022-2023 (hors matchs de barrage).

 Les extrêmes d'une colonne sont en lettres grasses.

Ce classement cumule tous les points et buts de chaque équipe de Ligue 1, depuis sa création en 2002 jusqu'à l'issue de la saison 2021-2022 (hors matchs de barrage).
 

 Les extrêmes d'une colonne sont en lettres grasses, alors que ceux rapportés au nombre de matchs (donc la moyenne par match) sont sur fond jaune et sur fond rose.

 Note 1 : La saison 2019-2020 s'est définitivement arrêtée au soir de la 28 journée du fait de la pandémie de Covid-19. De ce fait, la moyenne par saison des clubs engagés lors de cette édition du championnat est légèrement biaisée. Il est à noter que le Paris Saint-Germain et le RC Strasbourg comptaient de plus un match en retard.
 Note 2 : Le nombre de points des clubs prend en compte les points de pénalité suivant :
 - 2 points pour l'AC Ajaccio infligés lors de la saison 2012-2013 ;
 - 1 point pour l'Olympique lyonnais infligé lors de la saison 2021-2022 ;
 - 1 point pour l'OGC Nice infligé lors de la saison 2021-2022.

Notes et références

Voir aussi 
 Palmarès du championnat de France de football
 Statistiques et records du championnat de France de football

Championnat de France de football